De DFL-Supercup 2018 was de 19e editie van de Duitse supercup. Kampioen Bayern München nam het op 12 augustus 2018 op tegen bekerwinnaar Eintracht Frankfurt. De supercup was een heruitgave van de Duitse bekerfinale van 2018. Eintracht Frankfurt won toen met 3 – 1 van Bayern München. Ditmaal won Bayern München de DFL-Supercup door met 5 – 0 te winnen van Eintracht Frankfurt.

Wedstrijd

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal in 2018
Supercup voetbal Duitsland
Eintracht Frankfurt
FC Bayern München
Sportevenement in Frankfurt am Main